

Anno 
 1826 – (MDCCCXXVI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1826 a.C.

Matematica 
 1826 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1826 Miller – asteroide della fascia principale del sistema solare